A temporada 2016 da Stock Car Brasil foi a 38ª temporada da categoria. Felipe Fraga sagrou-se campeão da temporada.

Calendário 

O calendário de 2016 foi anunciado em 3 de dezembro de 2015.

Classificação

Ligações externas 
 

Temporadas da Stock Car Brasil
Automobilismo de 2016 no Brasil